Russische Bibliothek steht für:

 Russische Bibliothek (Drei Masken Verlag), deutschsprachige Buchreihe
 Russische Bibliothek (Edition Tertium), deutschsprachige Buchreihe
 Russische Bibliothek in der Zentralbibliothek Zürich, siehe Zentralbibliothek Zürich #Russische Bibliothek
 Kleine russische Bibliothek, deutschsprachige Buchreihe 

Siehe auch:
 Russische Nationalbibliothek 
 Russische Staatsbibliothek